Расна може бити:

 Расна (Пожега), насеље у општини Пожега, Златиборски округ, Србија
 Расна (Брестовац), насеље у општини Брестовац, Славонија, Република Хрватска
 Расна (Јихлава), насеље у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република